Une cordée peut se référer à :
 En alpinisme, la cordée est l'ensemble des alpinistes liés par une corde.
 La Cordée, une bière de Savoie.
 La Cordée, une école privée hors contrat à Roubaix.
 La Cordée Plein Air, magasin de plein air québécois.
 Premier de cordée, un roman de Roger Frison-Roche.
 Premier de cordée, un film adapté du roman
 Culture de la céramique cordée
 Listère cordée, une Orchidacée
 Premiers de cordée (association)
 Une cordée est aussi, notamment en Léon, une confrérie. 

En botanique, une feuille cordée est une feuille en forme de cœur.

Homophones
 Chordés